Но́нні  — природне озеро в Естонії, у волості Ляене-Сааре повіту Сааремаа.
 Но́нні — річка на пінічному сході Китаю